

Onomastica
 Bubba – nome proprio di persona maschile

Persone
 Angela Bubba – giornalista, pubblicista e scrittrice italiana
 Giorgio Bubba – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Marco Bubba – kickboxer italiano

Altro
 Bubba Trattori – azienda italiana